een zeestraat in Istanboel, tussen de Zee van Marmara en de Zwarte Zee, zie Bosporus (zeestraat)
 een zeestraat tussen de Zwarte Zee en de Zee van Azov, de Cimmerische Bosporus, zie Straat van Kertsj
 een oude stad op de Krim, zie Kertsj (de huidige naam)
 een titulair aartsbisdom van de Rooms-Katholieke Kerk, zie Bosporus (aartsbisdom)
 een Grieks rijk met deze stad als hoofdstad, zie Bosporuskoninkrijk
 een zeestraat bij Vladivostok, zie Oostelijke Bosporus